

Litery 
 J – litera alfabetu łacińskiego
 Ј – litera cyrylicy
 Ϳ – litera alfabetu greckiego

Pojęcia 
 Jot – ezoteryczny język programowania
 JOT – akronim czasopisma Journal of Object Technology
 JOT – akronim komiksu Joy of Tech
 JOT – kod IATA portu lotniczego Joliet w stanie Illinois w USA

Zobacz też 
 Jot Goar – amerykański baseballista zawodowy